Regionalliga Ost bezeichnet
 eine deutsche Eishockey-Regionalliga, siehe Eishockey-Regionalliga
 eine österreichische Fußball-Regionalliga, siehe Fußball-Regionalliga (Österreich)